Extra (slak)
Extra (Ken Ishii) single van Ken Ishii
 Extra (winkel), een Belgische winkelketen